Ранчо ла Гранха има више значења:

 Ранчо ла Гранха (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ла Гранха (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику